Тропическая лихорадка — обиходное название лихорадки Денге;
 Тропическая лихорадка — фильм.